Нуркеев — фамилия.

 Нуркеев, Мукажан (1914—1955) — председатель Кзыл-Ординского облисполкома (1953—1955).
 Нуркеев, Хасен — председатель Павлодарского облисполкома (1959—1961).